Kwa – odcinek rzeki Kasai pomiędzy rzeką Fimi a ujściem do rzeki Kongo,
 języki kwa.
 Skrót KWA jest również oznaczeniem powiatu wadowickiego na polskich tablicach rejestracyjnych